RPF steht für:

 Rassemblement du peuple français, eine 1947 von Charles de Gaulle gegründete französische Partei
 Rassemblement pour la France, eine 1999 gegründete französische politische Partei
 Reformatorische Politieke Federatie, eine ehemalige niederländische politische Partei
 Regierungspräsidium Freiburg
 Relativer Performance Faktor, in der Großrechnerwelt ein Maß für die Leistung eines BS2000-Systems (1 RPF entspricht ca. 1,5 MIPS)
 renaler Plasmafluss, jene Blutplasmamenge, die pro Minute durch die Nieren fließt
 Reverse Path Forwarding, den Algorithmus zur Multicast-Routenberechnung
 Ruandische Patriotische Front, eine ruandische politische Partei, zeitweise auch eine Rebellenarmee
 Rußpartikelfilter
 The Reproducing Piano Roll Foundation
 Railway Protection Force, India
 Raspberry Pi Foundation, eine gemeinnützige Organisation zur Förderung der Informatik in Schulen.
 Real person fiction, ein Literaturgenre
 The Rehabilitation Project Force der Scientology-Sekte
 Registered Professional Forester, ein Titel Kanadischer Förster
 Retroperitonealfibrose, eine Bindegewebsvermehrung zwischen dem hinteren Bauchfell und der Wirbelsäule
 Raster Product Format, eine Serie von GIS-Datenformaten aus dem Digitalen Mapping
 Fichier des personnes recherchées, Computerdatei der französischen Nationalpolizei siehe Fiche S#Allgemeine Fahndungsdatei

Rpf. steht für:
 Reichspfennig, siehe Reichsmark

Abkürzung